kažnjenička bojna (vojna postrojba sastavljena od robijaša i kažnjenika)
 ATJ Širokobriješka Kažnjenička bojna HVO (postrojba HVO-a tijekom rata u BiH) 
 Kažnjenička bojna (roman) (ratni roman danskog pisca Svena Hassela)